Савинский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Алтайский край 
 Савинский сельсовет Алейского района

Волгоградская область 
 Савинский сельсовет Палласовского района

Ивановская область 
 Савинский сельсовет Савинского района (упразднён в 2000-х)

Калужская область 
 Савинский сельсовет Мосальского района (упразднён в 2010 году)

Кировская область 
 Савинский сельсовет Афанасьевского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Костромская область 
 Савинский сельсовет Парфеньевского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Новгородская область 
 Савинский сельсовет Новгородского района (упразднён в 2005 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Смоленская область 
 Савинский сельсовет Духовщинского района (упразднён в конце 1990-х)

Хабаровский край 
 Савинский сельсовет Ульчского района (упразднён в конце 1990-х)

В упразднённом регионе

Пермская область 
 Савинский сельсовет Пермского района (упразднён в 2004 году)

Украина 
Савинский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Полтавская область 
 Савинский сельский совет Оржицкого района

Черниговская область 
 Савинский сельский совет Козелецкого района
 Савинский сельский совет Сребнянского района